Payangan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tabanan, Bali
 Payangan (onderdistrict), een onderdistrict in regentschap Gianyar, Bali